Stoi ist der Familienname folgender Personen:

 Elli Stoi (1902–1994), österreichische Kunsthandwerkerin
 Volker Stoi (* 1970), deutscher Politiker (APPD)